Il singolare del torneo di tennis Northern California Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Jennifer Mundel che ha battuto in finale Julie Harrington 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Camille Benjamin (primo turno)
 Susan Mascarin (primo turno)
 Julie Harrington (finale)
 Anna-Maria Fernández (secondo turno)

 Shelley Solomon (secondo turno)
 Susan Leo (primo turno)
 Lena Sandin (quarti di finale)
 Barbara Hallquist (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Northern California Open 1983